Health (pel·lícula) una pel·lícula americana de Robert Altman estrenada el 1980.
 Health (revista), una revista americana
 Health (grup), grup de rock